Sturmgeschütz – rodzina niemieckich dział pancernych z okresu II wojny światowej.

 Sturmgeschütz III
 Sturmgeschütz IV

Zobacz też 
 Sturmhaubitze 42

Niemieckie działa pancerne (szturmowe)